Jöns Knutsson kan avse:
Jöns Knutsson (Tre Rosor), svenskt riksråd och hövitsman i Dalsland.
 Jöns Knutsson Kurck den äldre (död 1577 eller 1578), svensk ämbetsman
 Jöns Knutsson Kurck den yngre (1590–1652), svensk friherre och riksråd